Нижче наведені міжнародні рейтинги Косово :

Демографія 

 Населення (2011 р.): займає 150 місце серед 244 країн.
 Щільність населення (2011 р.)  становить 75 місце з 243 країн.
 Світовий банк : Список країн за коефіцієнтом народжуваності в 2010 р. - 104 місце із 197 країн.
 ОЕСР : Список країн за рівнем народжуваності в 2011 році, займає 110 із 236 країн.

Економіка 

 Міжнародний валютний фонд: ВВП (номінальний) на душу населення 2011 року посів 110 місце серед 185 країн. 
 Міжнародний валютний фонд: ВВП (номінальний) (2012 р.), - 141 місце із 183 країн. 
 Світовий банк : ВВП (номінальний) на душу населення (2011 р.) - 114 місце із 190 країн. 
 Світовий банк : ВВП (номінальний) (2011 р.) - 140 із 190 країн. 
 Доповідь Світового банку: Індекс легкості ведення бізнесу за 2013 рік посідає 98 місце серед 185 країн.
 Організація Об’єднаних Націй: Індекс людського розвитку (2012 р.) Посіла 87 місце серед 187 країн. 
 Forbes: Найщасливіші країни у світі за 2010 рік, займає 54 місце серед 155 країн.

Енергія 

 Друга країна в Європі за величиною запасів вугілля. 
 П'ята країна за величиною із запасами бурого вугілля на планеті.

Політика 

 «Репортери без кордонів»: Індекс свободи преси за 2018 рік посів 78 місце із 180 країн. 
 Freedom House: Freedom of Press (звіт) 2017 р., займає 96 місце серед 189 країн.
 Transparency International: Індекс сприйняття корупції 2016 року становить 95-е місце із 178 країн.

Релігія 

 Список країн з більшістю мусульман: рейтинг 31. 
 Друга європейська країна з найбільшою концентрацією мусульман (90%, після Туреччини).

Географія 

 Загальна площа займає 16 місце 8 із 249 країн.
 Довжина берегової лінії: займає 154 місце із 154 країн.

Примітки

Посилання 
Міжнародні рейтинги за країною
Списки:Косово